Gattinara (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli
 Gattinara (wijn), een Italiaanse rode wijn uit het noorden van Piëmont